Довнар - прізвище польської шляхти
 Довнар-Запольский Митрофан Вікторович - білоруський історик, етнограф, фольклорист, економіст.
 Довнар Геннадій Станіславович — радянський письменник.
 Довнар Антон Аркадійович — заслужений художник РСФСР